Aneby (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Aneby (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.

Åneby, Noorwegen